Фких-Бен-Салах () — город в Марокко, расположен в области Тадла-Азилаль.

История 
Город Бени-Амир возник на месте еженедельного базара, на который прибывали представители различных племён региона. Постепенно на месте базара возник город с более чем 80 000 жителей. Он был переименован во Фких-Бен-Салах в честь мусульманского святого Вали Салаха, который скончался в этом городе. Экономика города зависит от сельского хозяйства и животноводства, а также от экономической помощи со стороны марокканцев проживающих за рубежом, особенно в Италии и Испании. Фких-Бен-Салах пережил несколько трагедий, связанных с исчезновением десятков молодых людей, которые пытались пересечь Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 429 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Марокко